Dwa schroniska w polskich Tatrach:
 Trzecie schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – nieistniejące schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
 Schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich – obecne schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich